2 miejscowości w Polsce:
 Mikorzyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Mikorzyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów